Арно Данжума Груневелд (; ) — нидерландский футболист. Выступает на позициях крайнего нападающего и центрального нападающего. Игрок клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Нидерландов.

Клубная карьера 
Арно Данжума — воспитанник клубов «Осс» и ПСВ. 7 декабря 2015 года в матче против «НАК Бреда» он дебютировал в Эрстедивизи в составе дубля последних.

Летом 2016 года перешёл в НЕК. 10 сентября в матче против своего бывшего клуба ПСВ он дебютировал в Эредивизи. 14 мая 2017 года в поединке против «Херенвена» Груневелд забил свой первый гол за НЕК. По итогам сезона команда вылетела из элиты, но Арно остался в команде.

Летом 2018 года перешёл в бельгийский «Брюгге». 29 июля в матче против «Эйпена» он дебютировал в Жюпиле лиге. 10 августа в поединке против «Кортрейка» Арно сделал дубль, забив свои первые голы за «Брюгге». 3 октября в матче Лиги чемпионов против «Атлетико Мадрид» он отметился забитым мячом.

1 августа 2019 года перешёл в клуб АПЛ «Борнмут», с которым подписал долгосрочный контракт. 25 сентября 2019 года дебютировал за новый клуб в матче Кубка лиги против клуба «Бертон Альбион». Дебютный сезон футболиста в Англии был значительно омрачён травмами, в результате чего он принял участие лишь в 16 играх «Борнмута» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. По итогам сезона 2019/20 «Борнмут» покинул Премьер-лигу, но футболист остался в команде.

12 сентября 2020 года Данжума забил свой первый гол за «Борнмут». Это случилось в матче первого тура нового сезона чемпионшипа против «Блэкберн Роверс». Сезон 2020/21 оказался для нападающего прорывным: в 37 матчах во всех турнирах он забил 17 голов за «вишен», а также сделал 8 результативных передач. Тем не менее, это не помогло «Борнмуту» вернуться в АПЛ: клуб уступил в полуфинале плей-офф чемпионшипа «Брентфорду».

19 августа 2021 года Данжума перешёл в испанский «Вильярреал», подписав контракт на 5 лет. Сумма сделки официально не объявлялась. По сообщениям СМИ, переход нападающего обошёлся «Вильярреалу» примерно в 25 миллионов евро.

Карьера в сборной 
13 октября 2018 года в матче Лиги наций против сборной Германии Груневелд дебютировал за сборную Нидерландов, заменив во втором тайме Райана Бабеля. 16 октября в товарищеском матче против сборной Бельгии он забил свой первый гол за национальную сборную.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 6 матчей / 2 гола; 4 победы, 2 ничьи, 0 поражений.

Достижения

Командные 
«Брюгге»
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 2018

Личные 
 Игрок года ФК «Борнмут»: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Вильярреала»

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Йонг ПСВ»
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Борнмут»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»